Sulzberg (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Sulzberg (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg